Panel (del francés antiguo panel) puede referirse a:

 Panel (ornamentación), división de una pared o un mueble en compartimentos limitados por fajas o molduras (a menudo se usa en francés: panneau -plural panneaux)
 Panel prefabricado, para divisiones verticales en construcción.
 Pantalla de paneles prefabricados de hormigón
 Panel (pieza), pieza cuadrangular de grandes dimensiones:
 Paneles solares
 Panel de revestimiento, capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie.
 Panel (marina), tabla del suelo movible de una embarcación.
 Cartel de anuncios
 Panel publicitario
 Panel de mensajería variable

Otros usos

Derivan del uso inglés de la palabra panel (del antiguo francés, y este del latín vulgar pannellus, diminutivo del latín pannus -"pieza de tela"-) como "pieza de pergamino que lista los jurados", y que desde el siglo XIV pasó a designar a la propia institución.
 Panel de discusión
 Panel de consumidores
 Panel de investigación
 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)
 Panel de control (Windows)